Вичища може да се отнася за:

 Вичища, на гръцки Ники, село в дем Хрупища, Западна Македония, Гърция;
 Вичища, на албански Вичищ, село в община Булкиза, област Дебър, Албания.
 Месохора, село в Тесалия със старо име Вициста.